Это список файловых систем (ФС) и сетевых протоколов, эмулирующих работу файловой системы, с небольшим описанием. Чтобы узнать более, вы можете пройти по соответствующей ссылке.

Некоторые старые операционные системы поддерживали только одну свою собственную файловую систему. В таких случаях файловая система не имела какого-то определённого названия. Такие файловые системы могут отсутствовать в данном списке.

Дисковые файловые системы 
Дисковые файловые системы обычно являются поток-ориентированными. Файлы в поток-ориентированных файловых системах представляются последовательностью битов, часто предоставляют такие функции, как чтение, запись, изменение данных и произвольный доступ.

 Примечания

Файловые системы для твердотельных накопителей 
Твердотельные носители, такие, как флеш-накопители, своим интерфейсом данных похожи на обычные жёсткие диски, но имеют свои проблемы и недостатки. Хотя практически сводится к нулю время поиска данных, для оптимизации записи и удаления данных требуются особые алгоритмы, например wear leveling и error detection and correction.

 FAT — исходно дисковая файловая система — теперь часто используется на флеш-дисках. Имеет ограничение на размер файла в 4 гигабайта.
 exFAT — расширенная версия FAT, используемая для флеш-дисков. Запатентована Microsoft, часто называется как FAT64 — ограничение 264 байт (16 эксабайт).
  — транзакционная версия FAT файловой системы.
 FFS2 — продолжение файловой системы FFS1, одна из ранних файловых систем для флеш-карт. Разработана и запатентована Microsoft в начале 1990-х годов. 
 JFFS — оригинальная лог-структурированная Linux файловая система для NOR-флеш-носителей.
 JFFS2 — продолжение JFFS для NAND- и NOR-флеш-носителей.
 LogFS — предназначена для замены JFFS2, лучшая расширяемость. Находится на ранней стадии разработки.
 Non-Volatile File System — файловая система для флеш-дисков, разработанная Palm, Inc..
 YAFFS — лог-структурированная файловая система, предназначенная для NAND-флеш, но может использоваться в NOR-флеш-дисках.
 F2FS — файловая система, ориентированная на флеш-память, в том числе оптимизирована для использования с SSD-накопителями.

Запись-ориентированные файловые системы 
В запись-ориентированных файловых системах файлы хранятся как коллекция записей (а не как неструктурированный набор байтов). Такие файловые системы ассоциируются, прежде всего, со старыми мейнфреймами и операционными системами для мини-компьютеров. Программы считывают и записывают целыми записями, вместо байт, записанных, в определенном порядке; такой способ работы с файлами отражён в операторах ввода-вывода в старых версиях языка FORTRAN.

 Files-11 — ранняя версия была запись-ориентированной; поддержка потоков была добавлена позднее.
 Virtual storage access method (VSAM) — использовалась в System/370 и MVS
 Structured File Server (SFS) — запись-ориентированная файловая система от IBM, оригинальная часть системы Encina, теперь интегрирована в CICS.
 RSD (record sequential delimited) — (разделенная последовательность записей) — запись-ориентированная файловая система от IBM.

Файловые системы для сетевых хранилищ 
Файловые системы для общих дисков (также известные как Файловые системы для сетевых (общих) хранилищ (файловая система SAN) или кластерные файловые системы) в основном используются в сетевых хранилищах, где все узлы сети имеют прямой доступ к блоковому устройству хранения, где расположена эта файловая система. Такие файловые системы функционируют даже при поломке одного из узлов. Данные файловые системы обычно используются в кластерах высокой доступности вместе с аппаратным RAID. Файловые системы для сетевых хранилищ обычно не расширяются больше 64 или 128 узлов.

Могут быть симметричными, когда метаданные распределены между узлами, или асимметричными — с централизованными хранилищами метаданных.

 CXFS (XFS для кластера) — файловая система, расширяющая XFS для использования в сети, имеющей SGI-сервера. Сфера применения типична для решений Silicon Graphics — видеомонтаж, обработка массивов видеоматериалов.
 EMC Celerra HighRoad от компании EMC. Доступна для ОС AIX, HP-UX, IRIX, Solaris и Windows. Асимметрична.
  — распределённая файловая система, разработанная IBM
 Files-11 — файловая система для кластеров VMS, выпущена DEC в 1983, ныне компания HP. Симметрична.
 Global File System (GFS) — компания Red Hat. Выпущена в Linux под лицензией GNU GPL. Симметрична (GDLM) и асимметрична (GULM).
 HP Cluster File System (CFS) (TruCluster) — компания HP. Доступна для Tru64 UNIX.
 Melio FS — компания Sanbolic. Доступна для Windows. Симметрична.
 Nasan — файловая система от компании DataPlow. Доступна в Linux и Solaris. Асимметрична.
 OCFS — Oracle Cluster File System, кластерная файловая система от Oracle. Лицензия GNU GPL. Симметрична
 PolyServe file system (PSFS) — компания PolyServe — используется в их PolyServe Matrix Server, который фокусируется на экспортировании клиентам через CIFS или NFS, также как и Microsoft SQL Server и Oracle 9i RAC и 10g. Доступна в Linux и Windows. Симметрична.
  от Quantum. Асимметрична. Доступна в AIX, HP-UX, IRIX, Linux, Mac OS, Solaris и Windows. Совместима с Xsan.
 QFS, создана компанией Sun Microsystems. Доступна в Linux (только клиентская часть) и Solaris (полностью). Асимметрична.
 Veritas Storage Foundation Cluster File System (CFS) — разработана компанией Symantec. Доступна в AIX, HP-UX, Linux и Solaris. Асимметрична.
 Xsan — кластерная файловая система, созданная на основве StorNext File System компанией Apple Computer, Inc совместно с Quantum. Асимметрична, доступна в Mac OS.
 VMFS — разработана VMware/EMC Corporation. Доступна в VMware ESX Server. Симметрична.

Распределённые файловые системы 
Распределённые файловые системы известны и как сетевые файловые системы.
 Amazon S3
 Andrew File System (AFS) — масштабируемая и независимая от расположения ФС, имеет сильный кэш-клиент и использует Kerberos для авторизации. Различные внедрения используют оригинальные части от IBM (ранее Transarc), Arla и OpenAFS.
 Arla — свободно распространяемые сервер и клиент с поддержкой AFS
 Apple Filing Protocol (AFP) — ФС от Apple Computer. AFP может использовать протокол Kerberos для авторизации.
 CIFS — распределённая ФС, основанная на SMB с поддержкой UNIX-прав и блокировок, при этом использующая DNS-имена машин, а не NetBIOS-, в отличие от SMB.
 DCE Distributed File System (DCE/DFS) — ФС от IBM (ранее Transarc) похожа на AFS и полностью соответствует стандарту POSIX и стандартам систем высокой доступности. Доступна для ОС AIX и Solaris под запатентованной лицензией.
 NetWare Core Protocol (NCP) — ФС от Novell. Используется в сетях, основанных на NetWare.
 Network File System (NFS) изначально от Sun Microsystems, теперь является стандартом в UNIX-подобных сетях. NFS может использовать протокол Kerberos для авторизации и кэш клиента.
 RFS (Remote File Sharing — совместное использование удаленных файлов) — сетевая файловая система только для UNIX System V, начиная с Release 3. Использует протокол интерфейса транспортного уровня TLI.
  — One File System, полностью журналируемая распределённая ФС, разработанная Isilon Systems. Позволяет хранить более 150 Тбайт данных.
 OpenAFS — открытая реализация распределенной файловой системы AFS.
 Self-certifying File System (SFS), Глобальная сетевая файловая система, разработанная для безопасного доступа к файлам через различные административные домены.
 Server Message Block (SMB) — изначально разработана IBM (большинство общих версий серьёзно модифицировано Microsoft) — является стандартом в Windows-ориентированных сетях. SMB также известна как Common Internet File System (CIFS) — Общая Файловая система в Интернет. SMB может использовать протокол Kerberos для авторизации.
 v9fs — распределённая файловая система для ОС Plan 9 и Inferno.

Распределённые параллельные файловые системы с защитой от сбоев 
Распределённые файловые системы, являющиеся параллельными и с защитой от сбоев, разделяют и реплицируют данные на многие сервера для высокой производительности и обеспечения целостности данных. Даже когда сервер даёт сбой, данные не теряются. Данные файловые системы используются в высокоскоростных вычислениях и кластерах высокой доступности.

Все здесь перечисленные файловые системы фокусируются на высокой доступности, масштабируемости и высокой производительности, если не указано иначе.

 Ceph — свободная распределённая файловая система, может использоваться на системах, состоящих как из нескольких машин, так и из тысяч узлов. Не требует какой-то особой поддержки от ядра. Может работать поверх блочных устройств, внутри одного файла или используя существующую ФС.
 Coda — ФС, созданная в Carnegie Mellon University и нацеленная на операции, адаптируемые к пропускной способности канала (включая операции в режиме off-line). Использует кэш на стороне клиента для мобильных компьютеров. Данная ФС является потомком AFS-2 и доступна для Linux под лицензией GNU GPL.
 dCache — ФС от компаний Fermilab и DESY. Является бесплатным ПО (однако не относится к свободному программному обеспечению из-за лицензионных ограничений).
 ExaFS — распределённая ФС от Exanet. Идёт как часть ExaStore, основанном на Linux NAS решении запущенном на оборудовании Intel, обслуживает NFS v2/v3, SMB/CIFS и AFP для Microsoft Windows, Mac Os, Linux и других UNIX клиентов. Доступна под патентованной лицензией.
 Gfarm — ФС, использующая OpenLDAP или PostgreSQL для метаданных и FUSE или LUFS для монтирования. Доступна в Linux, FreeBSD, NetBSD и Solaris под лицензией X11.
 GlusterFS — настраиваемая высокопроизводительная кластерная ФС, распространяемая как часть GNU Clustering Platform. Доступна для любой POSIX совместимой операционной системы, под лицензией GNU GPL.
 GPFS — General Parallel File System, виртуальная файловая система для параллельной обработки данных разработанная IBM. Поддерживает репликацию между подсоединенными блочными устройствами хранения. Доступна в AIX, Linux и Windows. Синхронная или асинхронная репликация (настраиваемо).
 Google File System — кластерная ФС, оптимизированная для работы с большими блоками данных по 64 МБ, а также обладающая повышенной защитой от сбоев. Вся информация копируется и хранится в трёх местах одновременно, при этом система способна очень быстро находить реплицированные копии, если какая-то машина вышла из строя. Задачи автоматического восстановления после сбоя решаются с помощью программ, созданных по модели MapReduce. Является коммерческой тайной компании Google. Доступна только через Google App Engine.
 IBRIX Fusion — программный пакет Fusion Software Suite, реализующий кластерную файловую систему Segmented File System. Создана компанией IBRIX. Доступна в Linux под патентованной лицензией.
 Lustre — предназначена для использования в больших Linux-кластерах (от 1000 машин) Используется на многих самых производительных кластерах в мире. Лицензия GNU GPL.
 MooseFS — это отказоустойчивая распределённая сетевая файловая система. Она распространяет данные на несколько серверов, которые видны пользователю как один ресурс. Для стандартных файловых операций MooseFS выступает в качестве других Unix-подобных файловых систем. Совместима со стандартом POSIX.
 MogileFS — распределённая ФС, созданная в рамках проекта LiveJournal и реализованная на уровне многоплатформенного приложения на Perl. Не совместима со стандартом POSIX, использует плоское пространство имен, уровень приложений, MySQL для метаданных и протокол HTTP для транспорта. Разработана компанией Danga Interactive. Доступна в Linux под лицензией GPL.
 OneFS distributed file system — компания Isilon. Основанная на ОС BSD на выделенном Intel оборудовании, обслуживает NFS v3 и SMV/CIFS для Windows, Mac OS, Linux и других UNIX клиентов, доступна под патентованной лицензией.
 Panasas ActiveScale File System (PanFS) — компания Panasas — использует объектные устройства хранения. Доступна в Linux под патентованной лицензией.
 PeerFS — Radiant Data Corporation — фокусируется на высокой доступности и высокой производительности, использует репликацию типа точка-точка с множественными источниками и целями. Доступна в Linux под патентованной лицензией.
 POHMELFS (Parallel Optimized Host Message Exchange Layered File System) — кэш-согласованная распределённая файловая система, может рассматриваться как более быстрая и изящная замена широко распространённого протокола сетевого доступа к файловым системам Network File System (NFS). 9 июня 2009 года поддержка POHMELFS была включена в версию ядра Linux 2.6.30.
 Tahoe-LAFS — данные дублируются, шифруются, поддерживается контроль доступа, написана на Python под GPLv2
 TerraGrid Cluster File System — Terrascale Technologies Inc — реализует связанность кэша под запросу и использует стандарт iSCSI и модифицированную версию файловой системы XFS. Доступна в Linux под патентованной лицензией.

В разработке:

 zFS, от компании IBM (не путать с ZFS от Sun Microsystems) фокусируется на кооперативном КЭШе и распределённых транзакциях, использует объектные устройства хранения. Находится в разработке и на данный момент недоступна.
 Hadoop Distributed File System — бесплатный клон GoogleFS
 Kosmos Distributed File System — ФС, разработанная Kosmix, теперь является свободным ПО.
 HAMMER/ANVIL от Matt Dillon
 OASIS от ETRI. Весьма схожа с Lustre или Panasas. Доступна в Linux через специальную программу переноса программ, предоставленную ETRI.
 Parallax
 XtreemFS — бесплатная открытая параллельная объектно-ориентированная файловая система. Разработана как часть XtreemOS, полностью интегрирована с управлением Virtual organization (VO).

Файловые системы точка-точка 
 CFS — файловая система только для чтения, основанная на распределенной таблице хэшей Chord DHT.
 Cleversafe Используется Cauchy Reed-Solomon Information Dispersal Algorithms — дисперсионные информационные алгоритмы — (IDAs) для разделения данных в неопределимых срезах и распространения их через безопасные соединения через Internet на множественные места хранения.
 Infinit — это широко масштабируемая файловая система точка-точка, разработанная в C++, дает пользователям надежное и безопасное хранение их файлов пространственно-независимым и реплицируемым путём. Позволяет делиться файлами с контролируемым набором пользователей, друзей и т. д.
 Ivy — файловая система чтения/записи, основанная на логах, отсюда невозможность масштабирования с большим количеством пользователей.
 Pastis — французская файловая система точка-точка, разработанная на Java.

Файловые системы специального назначения 
 AppleShare — сетевая файловая система в ранних версиях Mac OS
 archfs — архивирующая файловая система
 CDfs — система поддержки чтения и записи CD
 cfs — кэширующая файловая система
 Coda — файловая система с поддержкой автономной работы, происходит из OpenAFS.
 compFUSEd (оверлей прозрачного сжатия — чтение/запись, основан на FUSE)
 Cramfs — Compressed ROM file system, свободная сжатая файловая система для GNU/Linux для встраиваемых систем, основанных на ПЗУ.
 Cromfs — работающая в пользовательском пространстве (FUSE) файловая система только для чтения, использующая эффективность LZMA-алгоритма сжатия.
 Datalight Reliance — транзакционная файловая система для 32-битных встроенных систем от Datalight.
 Davfs2 — расширение файловой системы WebDAV
 DFS — распределённая (сетевая) файловая система для ОС семейства Microsoft Windows
 FDI — файловая система, разработанная Intel для Flash-носителей. Используется, в частности, в сотовых телефонах марки Motorola.
 ftpfs — файловая система, используемая при доступе по протоколу ftp
 FUSE — файловая система пользователя, аналогична lufs, но имеющая лучшую архитектуру.
 FuseCompress — основана на FUSE, предоставляет прозрачное сжатие данных.
 GmailFS — (Google Mail File System) — файловая система Google для своей почтовой системы Gmail.
 HDFS — распределенная файловая система, являющаяся частью проекта Apache Hadoop.
 InterMezzo — является преемником Coda, поддерживает синхронизацию с сервером и кэширование файлов.
 Kimberlite — система, позволяющая подключить две машины под ОС GNU/Linux к одному SCSI-накопителю.
 lnfs — система поддержки длинных имён
  — система для доступа по протоколам ftpfs, ftp ssh
 MapFS — распределённая файловая система компании Levanta. Позволяет монтировать группе машин удаленную файловую систему, доступную в режиме только для чтения, но дающую возможность модификации файлов, при этом изменения, произведенные на каждой машине, сохраняются локально. Лицензия GNU GPL.
 MelioFS — распределённая файловая система компании Sanbolic. Позволяет множеству машин одновременно работать на чтение и на запись не только с одним томом, а даже с одним файлом. Поддерживается множество родных возможностей по работе с файловыми системами MS Windows.
 mini fo (The mini fanout overlay file system) — перенаправляет модифицированные операции в записываемое пространство, названное каталог хранения, оставляет оригинальные данные в основном каталоге незатронутыми. При считывании файловая система смешивает модифицированные данными и оригинальные, так, чтобы была показана только наиболее новая версия.
 MVFS — MultiVersion File System — мультиверсионная файловая система, проприетарная, используется Rational ClearCase.
 NCUFS — The NetWare UNIX Client File System (NUCFS), сетевая файловая система от SCO, используется для подключения UNIX-клиентов к файловым ресурсам серверов Novell NetWare.
 nntpfs — система, поддерживающая протокол netnews
 NOOFS — сетевая файловая система, использующая в качестве хранилища данных SQL-базу, в частности PostgreSQL.
 ParFiSys — экспериментальная файловая система для параллельной обработки данных
 plumber (Plan 9) — система обмена сообщениями между работающими процессами, иначе - реализация механизма «многопоточности»
 PVFS — распределенная файловая система, заменяющая NFS для кластера. Состоит из централизованного сервера метаданных и множества демонов ввода-вывода, непосредственно занимающихся отдачей и сохранением информации. Данные хранятся на специально отведенных нодах кластера, возможности резервирования пока отсутствуют.
 ramfs — система, используемая для создания RAM-диска в процессе загрузки ОС семейства BSD и на ядре Linux
 romfs — (ROM filesystem) — чрезвычайно простая файловая система, без многих функций, предназначена для записи важных файлов в EEPROM. Доступна в Linux, и возможно в других UNIX-похожих системах.
 Squashfs — система, компрессирующая данные с атрибутом «только для чтения»
 tmpfs — файловая система, поддерживающая работу с виртуальной памятью.
 UMSDOS — файловая система, подобная FAT, но расширенная для хранения прав доступа и метаданных, используется в ОС на ядре Linux.
 UnionFS — каскадно-объединённая файловая система, которая может смешивать содержимое различных каталогов (ветви), оставляя содержимое физически разделенным.
 WDK.VFS — SiteAdmin CMS — виртуальная файловая система, представлена Evgenios Skitsanos.
 wikifs — файловая система, используемая Википедией
 Barracuda WebDAV plugin — безопасный сетевой файловый сервер для встроенных устройств.
 SODA: a Lease-based Consistent Distributed File System — ранние 1990-е годы.
 SysmanFS (Основана на FUSE), виртуальная файловая система для управления кластерами.
 pramfs — защищенная и постоянная файловая система для RAM-устройств.
 ERTFS ProPlus64 — идёт с интегрированной операцией защиты от сбоев, по умолчанию работает в журналируемом режиме.
 Callback File System — виртуальная файловая система для Windows.
 Owner-Free Filesystem — распределённая файловая система, в которой никакой файл не хранится целиком на единственном компьютере.

Псевдо- и виртуальные файловые системы 
 devfs — устаревшая система файловых устройств в ОС семейств BSD, GNU/Linux.
 procfs — система для обслуживания процессов, устаревший механизм ОС семейств BSD, GNU/Linux.
 specfs — специальная файловая система для файловых устройств.
 sysfs — получение информации о системных устройствах и драйверах в GNU/Linux.
 CrossDOS — промежуточная файловая система для переноса данных между другими файловыми системами в AmigaOS.

Шифрованные файловые системы 
 eCryptfs — Криптографическая файловая система в ядре Linux начиная с версии 2.6.19.
 EncFS, GPL Encrypted filesystem (Шифрованная файловая система) — в пользовательском пространстве.
 EFS (Encrypted file system, Шифрованная файловая система) — для Microsoft Windows систем. Является расширением файловой системы NTFS, использует сертификаты шифрования.
CryFS: криптографическая файловая система созданная специально для облачного хранилища
 FSFS — Fast Secure File System — Быстрая Безопасная Файловая Система
 PhoneBookFS
 Rubberhose filesystem
 Solid File System (SolFS) — кроссплатформенная однофайловая виртуальная файловая система с шифрованием и сжатием.
 Secure Shell File System (SSHFS) — позволяет локально монтировать каталог с удаленного сервера, используя только учётные данные secure shell.
 ZFS — файловая система с шифрованием и сжатием.

Файловые системы с защитой от сбоев 
Файловые системы с встроенной избыточностью. Обычные файловые системы для встроенных систем, использующие транзакции или журналы, не должны попасть в этот список.

 RAIF Redundant Array of Independent Filesystems — Избыточный Массив Независимых Файловых систем — файловая система, похожая на структуру RAID.
 ZFS содержит свою реализацию RAID-5 и RAID-6 (RAID-Z и RAID-Z2, соответственно), RAID-0 и RAID-1.

См. также 
 Файловая система
 Сравнение файловых систем

Примечания 

Файловые системы